Windle bezeichnet:
 Windle (Motorradhersteller), Hersteller von Motorradgespannen für den Renneinsatz
 Mount Windle, Berg im Viktorialand, Antarktika

Windle ist der Familienname folgender Personen:
 Drew Windle (* 1992), US-amerikanischer Leichtathlet
 Joseph Raymond Windle (1917–1997), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Robert Windle (* 1944), australischer Schwimmer
 William F. Windle (1898–1985), US-amerikanischer Anatom und Neurologe
 Willie Windle (1870–1936), US-amerikanischer Radrennfahrer